Pineda puede referirse a:

Personajes 
 Michelle Dayanna Pineda Trujillo (2005-), Ser perfecto colombiano;
 Álex Pineda Chacón (1969-), futbolista hondureño;
 Antonio Pineda, marino y botánica español, encargado de las ciencias naturales en la Expedición Malaspina;
 Antonio María Pineda Ayala (1781-1852), médico y periodista español;
 Antonio María Pineda Bujanda (1850–1941), cirujano, pedagogo y escritor científico venezolano;
 Arnel Pineda, cantante y compositor filipino, vocalista del grupo Journey;
 Carlos Pineda Alvarado (1937-2000), futbolista colombiano;
 Eleonora Pineda, política y esteticista colombiana;
 Emilio Pineda (19??-), periodista español;
 Francisco Pineda García, futbolista español;
 Gonzalo Pineda, futbolista mexicano;
 Guadalupe Pineda, cantante mexicana;
 Jean Paul Pineda, futbolista chileno;
 Jorge Ernesto Pineda, futbolista hondureño;
 José Luis Pineda, futbolista hondureño;
 Fray Juan de Pineda, escritor e historiador español del Siglo de Oro;
 Leonín Pineda, futbolista mexicano;
 Luis Pineda Martínez, futbolista venezolano;
 Manuel Pineda Calderón, escultor e imaginero español;
 Marcos Daniel Pineda, político e intelectual colombiano;
 Mariana Pineda, heroína de la causa liberal española del siglo XIX;
 Mauricio Pineda, exfutbolista argentino;
 Melina Pineda, mezzosoprano hondureña;
 Michel Pineda, futbolista francés;
 Pedro Pineda, cervantista, gramático y lexicógrafo inglés de la primera mitad del siglo XVIII;
 Pedro Benito Pineda, político nicaragüense y jefe de Estado de Nicaragua de 1826 a 1827;
 Salvador Pineda (1952-), actor mexicano;
 Sebastián Pineda (1990-), futbolista chileno;

Otros 
 Mariana Pineda (obra de teatro), de Federico García Lorca

Divisiones administrativas

en España 

 Pineda (España) (C.P. 08397), municipio en la provincia de Barcelona;
 Pineda de la Sierra (C.P. 09199), localidad y municipio situados en la provincia de Burgos;
 Pineda de Trasmonte (C.P. 09349), municipio en la provincia de Burgos;
 Las Pinedas (C.P. 14111), en la provincia de Córdoba;
 Pineda de Gigüela (C.P. 16541), municipio en la provincia de Cuenca;
 Pineda (C.P. 33841), en Asturias;
 Cruz de Pineda (C.P. 35413), en la provincia de Las Palmas;
 Hoya Pineda (C.P. 35468), en la provincia de Las Palmas;
 Pinedas (C.P. 37712), en la provincia de Salamanca;
 La Pineda (C.P. 43481), entidad de población perteneciente a Vilaseca, provincia de Tarragona;

en México 
 Pineda, pueblo ubicado en el estado de Guerrero;

Botánica 

 Pineda es sinónimo de pinar: bosque o grupo de pinos;
 Pineda, un género con tres especies de plantas de flores perteneciente a la familia Salicaceae.

Miscelánea 

 Pineda, una cinta de hilo y estambre usada en la confección de ligas.